Ма́тсури () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Рааква. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на границе Эстонии и России. Расстояние до уездного центра — города Выру — 32,5 километра, до волостного центра — посёлка Вярска — 12,5 километра. Высота над уровнем моря — 87 метров.

Через южную границу деревни протекает река Пиуза.

На территории деревни Матсури находится бо́льшая часть железнодорожной станции «Койдула».

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 24 человека, из них 22 (91,7 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Матсури:

* По данным Регистра народонаселения

История 
В письменных источниках 1652 года упоминается Бѣлохвостово, 1781 года — Белохвастова, Maзuva, Mäzuva, 1882 года — Мачура, Мочура, 1903 года — Matsurda, Matsurdi, 1904 года — Matsuri, Matsurdi, Бѣлохво́стово, 1922 года — Matšuri, 1923 года — Belohvostovo.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1867 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Мачурова.

В 1882 году деревня входила в общину Сяпина и относилась к Печорскому приходу. В старину в деревне работало несколько маленьких кирпичных заводов.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Матсури была объединена деревня Ваммусты (). В 1977–1997 годах в состав Матсури входила часть деревни Ведерника.

Известные уроженцы 
В Матсури родилась известная исполнительница народных песен сету (певческая мать) Мику Оде (Miku Ode,  (1864—1924)), от которой эстонский фольклорист и языковед Якоб Хурт записал 20 720 стихотворных строк.

Памятники 
Между железной дорогой и шоссе находится квадратный курган, где захоронены погибшие в сражении под Вымморски в ходе Северной войны (1709 год).

У шоссе Карисилла—Печоры, на месте захоронения убитых фашистами коммунистов, установлен памятник жертвам фашизма; охраняется государством как объект культурного наследия.

Происхождение топонима 
Название деревни, возможно, связано с личным именем Матс, Мадис (); южно-эстонскими основами топонима могут быть слова mats, matsu, matsak(as) («большой кусок»). В случае вариантов топонима XVIII века Mazuva и Mäzuva подходят слова мазур, мазарик («кладбище»), мазанка («глиняная печь»), маза, мазуха, мазура («смазчик»). Эти названия могут происходить и от личного имени Матвей. Исчерпывающего объяснения происхождению топонима нет. Языковед Тартуского университета Анжелика Штейнгольде считает, что оба варианта имеют финно-угорское происхождение.

Русскому названию Белохвостово находятся соответствия в словаре В. Даля, в основном это названия животных и птиц: бѣлохвостикъ («бычок»; «подкаменщик»), бѣлохвостикъ («сокол»), Бѣлохвостка — прозвище коровы или лошади.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету